Cantonul Fruges este un canton din arondismentul Montreuil, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Ambricourt || align="right" | 102 || align="right" | 62310 || align="right" | 62026
|-
| Avondance || align="right" | 32 || align="right" | 62310 || align="right" | 62066
|-
| Canlers || align="right" | 175 || align="right" | 62310 || align="right" | 62209
|-
| Coupelle-Neuve || align="right" | 161 || align="right" | 62310 || align="right" | 62246
|-
| Coupelle-Vieille || align="right" | 494 || align="right" | 62310 || align="right" | 62247
|-
| Crépy || align="right" | 170 || align="right" | 62310 || align="right" | 62256
|-
| Créquy || align="right" | 561 || align="right" | 62310 || align="right" | 62257
|-
| Embry || align="right" | 203 || align="right" | 62990 || align="right" | 62293
|-
| Fressin || align="right" | 563 || align="right" | 62140 || align="right" | 62359
|-
| Fruges || align="right" |  || align="right" | 62310 || align="right" | 62364
|-
| Hézecques || align="right" | 100 || align="right" | 62310 || align="right" | 62453
|-
| Lebiez || align="right" | 208 || align="right" | 62990 || align="right" | 62492
|-
| Lugy || align="right" | 110 || align="right" | 62310 || align="right" | 62533
|-
| Matringhem || align="right" | 174 || align="right" | 62310 || align="right" | 62562
|-
| Mencas || align="right" | 81 || align="right" | 62310 || align="right" | 62565
|-
| Planques || align="right" | 99 || align="right" | 62310 || align="right" | 62659
|-
| Radinghem || align="right" | 221 || align="right" | 62310 || align="right" | 62685
|-
| Rimboval || align="right" | 124 || align="right" | 62990 || align="right" | 62710
|-
| Royon || align="right" | 103 || align="right" | 62990 || align="right" | 62725
|-
| Ruisseauville || align="right" | 121 || align="right" | 62310 || align="right" | 62726
|-
| Sains-lès-Fressin || align="right" | 173 || align="right" | 62310 || align="right" | 62738
|-
| Senlis || align="right" | 166 || align="right" | 62310 || align="right" | 62790
|-
| Torcy || align="right" | 142 || align="right" | 62310 || align="right" | 62823
|-
| Verchin || align="right" | 220 || align="right" | 62310 || align="right" | 62843
|-
| Vincly || align="right" | 121 || align="right" | 62310 || align="right" | 62862
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais